het jaar 1111
11 november
11:11 (numerologie)

Muziek
11:11 (Maslanka), een compositie van David Maslanka
11:11 (Maluma), een muziekalbum van Maluma